Portazgo (Madrid) - buurt in het district Puente de Vallecas van Madrid
 Portazgo (metrostation) - metrostation in bovenstaande buurt